Деменко — фамилия и топоним.

 Деменко, Константин Васильевич (род. 1975) — российский футболист и тренер.
 Деменко, Максим Владимирович (род. 1976) — российский футболист.

См. также 
 Деменка
 Деменки
 Деменков